Таволжан — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Таволжан — село в Успенском районе Павлодарской области.

Россия 
 Таволжан — деревня в Сладковском районе Тюменской области.

См. также 

 Таволжанка